Pier Luigi Bersani (1951-), homme politique italien
Samuele Bersani (1970-), auteur-compositeur-interprète italien
Gianfranco Bersani (1919-1965), joueur italien de basket-ball
Leo Bersani (1931-2022), professeur américain
William Bersani da Costa (1984-), joueur brésilien de volley-ball